Паханг:

 Паханг — федеральный штат (султанат) на востоке Малаккского полуострова в Малайзии.
 Паханг — государство, существовавшее на востоке Малаккского полуострова. Ныне штат Паханг в составе Малайзии.
 Паханг — длиннейшая река в полуостровной части Малайзии.
  — малазийский футбольный клуб (с декабря 2020 года — «Шри Паханг»).